Рід налічує 9 видів риб родини цихлові.

Види 

*Ptychochromis curvidens Stiassny & Sparks 2006
*Ptychochromis grandidieri Sauvage 1882
*Ptychochromis ernestmagnusi Sparks & Stiassny, 2010
*Ptychochromis inornatus Sparks 2002
*Ptychochromis insolitus Stiassny & Sparks 2006
*Ptychochromis loisellei Stiassny & Sparks 2006
*Ptychochromis mainty C. M. Martinez, Arroyave-Gutiérrez & Sparks, 2015
*Ptychochromis makira Stiassny & Sparks 2006
*Ptychochromis oligacanthus (Bleeker 1868)
*Ptychochromis onilahy Stiassny & Sparks 2006

Джерела 

Ptychochrominae